Osoby o tym nazwisku:
 Malcolm McGowan – brytyjski wioślarz
 Rose McGowan – amerykańska aktorka
 Ryan McGowan – australijski piłkarz szkockiego pochodzenia
 Zach McGowan – amerykański aktor filmowy, telewizyjny i głosowy